Александр Николаевич Попов (1881–1972) — русский филолог-классик.

Биография 
До 1917 г. был директором частной классической гимназии, после революции работал в юридической консультации. С 1940-х гг. преподавал на кафедре классической филологии Московского государственного университета, заведовал ею в 1958-1962 гг. «Выученик и горячий энтузиаст русской неогумбольдтианской школы, А.Н. Попов, ... с первых уроков заражал, заряжал слушателей на бдительную работу со словом, на соответствие и несоответствие в разных языках "внутреннего образа" слова, означающего то или иное понятие» . 

Автор многих учебно-методических работ, в том числе компактной, но полной грамматики греческого языка, и, в соавторстве с П.М. Шендяпиным , выдержавшего много переизданий латинского учебника.

Основные труды 
 Попов А.Н. Краткая грамматика греческого языка : Для учащихся сред. и высш. учеб. заведений / А. Н. Попов. — 2. изд., доп. — М. : Греко-латин. каб. Ю.А. Шичалина, 2001. — 194 c.
 Попов А.Н., Шендяпин П.М. Латинский язык.

Ссылки 
 На сайте МГУ, фотографии

Примечания 

Филологи России
Лингвисты России
Преподаватели филологического факультета МГУ
Антиковеды России
Латинисты
Антиковеды СССР
Доктора филологических наук
Авторы учебников
Филологи-классики